36-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 30 декабря 1968 года по 1 февраля 1969 года в Алма-Ате. Дополнительный матч за звание чемпиона (Владимир, март 1969) выиграл Лев Полугаевский.

Турнирная таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона СССР 
Дополнительный матч состоялся во Владимире. В последней партии Зайцев незадолго до откладывания допустил грубый просмотр.

Примечания

Ссылки 
 36th USSR Championship, Alma Ata 1968-1969

Чемпионаты СССР по шахматам
1968 год в шахматах
1969 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1969 году
Спорт в Казахстане в 1968 году
1969 год в Казахстане
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Декабрь 1968 года
Январь 1969 года
Февраль 1969 года
Чемпионаты СССР в 1968 году
Соревнования по шахматам в Казахстане